Isabel de Anjou puede referirse a:
 Isabel de Anjou (1101-1154), hija del con Fulco V
 Isabela de Anjou (1261-1304), reina consorte de Hungría, esposa de Ladislao IV